Аквариа́не или акватиа́ны, или аква́рии ( от  — «вода»), или водоприноси́тели, или идропараста́ты, или гидропараста́ты ( от  — «вода» +  — «представлять, приносить»; водопрѣдъстатєли), или водопричастники — общее название религиозных христианских групп, употреблявших во время евхаристии воду, вместо вина. К таким группам относились: энкратиты, татиане, эбиониты и другие. Идропарастаты существовали со II века.
30 мая 428 года император Феодосий II издаёт указ, воспрещавший арианам, македонианам и аполлинаристам иметь церкви в городах, а новацианам и савватианам — возобновлять или чинить существующие у них церкви; любые молитвенные собрания во всех землях римской империи запрещены евномианам, валентинианам, гидропарастатам, монтанистам и другим; и наконец — манихеям, «которые дошли до последней крайности нечестия, должны быть изгоняемы отовсюду и подвергаемы жестоким казням».

Идропарастаты упоминаются в 32 правиле Трулльского собора в связи с армянами, которые употребляли для евхаристии одно вино, не смешивая его с водой. Согласно 32 правилу во время литургии вино необходимо смешивать с водой, а служить на одном вине или на одной воде запрещено.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 Матфей Властарь. Алфавитная Синтагма Α. Глава 2-я — о еретиках, и как должно принимать обращающихся от ересей. Об идропарастах. 
 Чудинов А. Н. «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (Санкт-Петербург, 1894, 2-е изд.) стр. 38
 на других языках
 Guldner, Benedict. «Aquarians.»  The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907
 . Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons, 1903. p. 213

Ссылки 
 Каноны Православной церкви с толкованиями Вальсамона, Аристина и Зонары Трулльский собор. 32 правило 

История христианства
Еретические течения в христианстве